Sağırlar (Almus), een dorp in het Turkse district Almus
Sağırlar (Ceyhan), een dorp in het Turkse district Ceyhan
Sağırlar (Dursunbey), een dorp in het Turkse district Dursunbey
Sağırlar (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Sağırlar (Kütahya), een dorp in het Turkse district Kütahya